Шиканян — фамилия.
 Шиканян, Дмитрий Азарьевич (выступал также под псевдонимом Дмитриев; 1901—не ранее 1981) — грузинский и армянский советский артист балета и дирижёр. 
 Воинова-Шиканян, Любовь Павловна (1909—1990) — армянская советская артистка балета, народная артистка Армянской ССР.